Зу́ево — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Зуево — деревня в Бирском районе.

Брянская область 
 Зуево — посёлок в Брасовском районе.

Вологодская область 
 Зуево — деревня в Вашкинском районе.
 Зуево — деревня в Вожегодском районе.
 Зуево — деревня в Вологодском районе.
 Зуево — деревня в Липовском сельском поселении Кирилловского района.
 Зуево — деревня в Ферапонтовском сельском поселении Кирилловского района.
 Зуево — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района.
 Зуево — деревня в Сокольском районе.

Ивановская область 
 Зуево — деревня в Заволжском районе.

Кировская область 
 Зуево — деревня в Кумёнском районе.

Краснодарский край 
 Зуево — хутор в муниципальном образовании город Армавир.

Ленинградская область 
 Зуево — деревня в Лодейнопольском районе.
 Зуево — деревня в Лужском районе.

Липецкая область 
 Зуево — деревня в Лебедянском районе.

Московская область 
 Зуево — деревня в Дмитровском районе.
 Зуево — бывшее село (до 1917 года), ныне часть города Орехово-Зуево.

Нижегородская область 
 Зуево — деревня в городском округе Семёновский.

Новгородская область 
 Зуево — деревня в Окуловском районе.
 Зуево — деревня в Пестовском районе.
 Зуево — село в Чудовском районе.

Пермский край 
 Зуево — деревня в Кочёвском районе.
 Зуево — деревня в Кунгурском районе.
 Зуево — деревня в Сивинском районе.
 Зуево — деревня в Соликамском районе.
 Зуево — деревня в Усольском районе.
 Зуево — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Зуево — деревня в Марьинской волости Великолукского района.
 Зуёво — деревня в Успенской волости Великолукского района.
 Зуево — деревня в Гдовском районе. 
 Зуево — деревня в Дедовичском районе. (Сосонская волость)
 Зуево — деревня в Партизанской волости Красногородского района, у деревни Блясино.
 Зуево — деревня в Партизанской волости Красногородского района, у деревни Ильинское, в части бывшей Ильинской волости.
 Зуёво — деревня в Опочецком районе. (Матюшкинская волость)
 Зуево — деревня в Островском районе.
 Зуево — деревня в Палкинском районе. (Палкинская волость)
 Зуево — деревня в Печорском районе. (Изборская волость)
 Зуево-1 — деревня в Псковском районе.
 Зуево-2 — деревня в Псковском районе.
 Зуево — деревня в Пушкиногорском районе. (Полянская волость)
 Зуево — деревня в Себежском районе. (МО Себежское)

Свердловская область 
 Зуево — исчезнувшая деревня в Гаринском городском округе.

Смоленская область 
 Зуево — деревня в Духовщинском районе.
 Зуево — деревня в Ельнинском районе.
 Зуево — деревня в Руднянском районе.

Татарстан 
 Зуево — деревня в Агрызском районе.

Тверская область 
 Зуево — деревня в Западнодвинском районе.
 Зуево — деревня в Зубцовском районе.
 Зуево — деревня в Калининском районе.
 Зуево — деревня в Оленинском районе.
 Зуево — деревня в Ржевском районе.
 Зуево — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Зуево — деревня в Даниловском районе.
 Зуево — деревня в Тутаевском районе.

См. также